Als Zauberstab bezeichnet man

 das Arbeitsgerät von Zauberern, siehe Zauberstab
 ein Küchengerät, siehe Pürierstab
 umgangssprachlich Vibratoren
 bei Bildbearbeitungsprogrammen ein Auswahlwerkzeug